Federico Cocuzza – imprenditore e politico italiano
 Isabella Cocuzza – produttrice cinematografica italiana
 Maria Cocuzza – ex ginnasta e ballerina italiana, giudice di gara e allenatrice italiana